

Geografia

Australia 
 Heidelberg – miasto w Australii

Kanada 
 Heidelberg – miasto w Kanadzie

Niemcy 
 Heidelberg – dzielnica gminy Groß Pankow (Prignitz) w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz
 Heidelberg – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Republika Południowej Afryki 
 Heidelberg – miasto w prowincji Gauteng 
 Heidelberg – miasto w prowincji Przylądkowej Zachodniej

Stany Zjednoczone 
 Heidelberg – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Heidelberg – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Jasper
 Heidelberg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Heidelberg – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo
 Heidelberg (ang. Heidelberg Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Heidelberg (ang. Heidelberg Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Heidelberg (ang. Heidelberg Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lehigh
 Heidelberg (ang. Heidelberg Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York

Zobacz też 
 Heidenberg